Der Saraburi United Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Saraburi, der in der Thai League 3 (Western Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse spielt.

Geschichte 
Der Verein wurde 2017 als Saraburi United Football Club gegründet. Bis 2018 spielte der Verein in der
Thailand Amateur League. Ende 2018 gelang dem Verein der Aufstieg in die vierte Liga, der Thai League 4. Hier trat man in der Western Region an. Die erste Saison in der vierten Liga belegte man einen vierten Tabellenplatz. Die Saison 2020 wurde mit Beginn der COVID-19-Pandemie im März abgebrochen. Während der Pause entschied der Verband, die Thai League 3 und die Thai League 4 zusammenzulegen. Nach Wiederaufnahme des Spielbetriebes im Oktober 2020 startete der Verein in der dritten Liga in der Western Region.

Erfolge 
Thailand Amateur League – West: 2018

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Saraburi Stadium, oder auch Saraburi Provincial Administrative Organization Stadium (Thai ) genannt,  in Saraburi aus. Bei dem Stadion handelt es sich um ein Mehrzweckstadion. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 6000 Personen. Eigentümer der Sportstätte ist die  Provincial Administrative Organization.

Spieler 
Stand: 14. Oktober 2020

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2019

Trainer 
Stand: Juni 2022

Weblinks 
 
 
 Saraburi United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Saraburi United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Saraburi United FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Saraburi United, FC
Sport (Saraburi)
Gegründet 2017